Шульги́н, Шульгі́н () — українське та російське прізвище, утворене від слова шульга.

Відомі носії 
 Шульгин Борис Володимирович (1905 — 1962) — Герой Радянського Союзу
 Шульгін Василь Віталійович (1878 — 1976) — російський політичний діяч, публіцист.
 Шульгін Віктор Володимирович — донор (Миколаїв), заслужений донор України.
 Шульгин Віталій Якович (1822 — 1878) — російський історик
 Шульгін Володимир Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шульгин Володимир Якович (1894 — 1918) — студентський діяч
 Шульгин Микола Якович (1896 — 1935) — правник, радник місії УНР у Парижі
 Шульгин Олександр Іванович (1911 — 1972) — Герой Радянського Союзу
 Шульгин Олександр Якович (1889 — 1960) — український політичний, громадський і науковий діяч.
 Шульгін Олександр (1925 — 2014) — американський біохімік та фармаколог російсько-американського походження.
 Шульгин Ростислав Олександрович (1914 — 1974) — журналіст
 Шульгин Сергій Іванович — український громадський діяч, лікар, викладач української мови
 Шульгин Яків Миколайович (1851 — 1911) — український історик, педагог, громадсько-культурний діяч

Див. також 
 Шульга (прізвище)
 Шульженко

Примітки